Fregatte Emden steht für:

 Emden (F 221), Schiff der deutschen Bundesmarine von 1961 bis 1983
 Emden (F 210), Schiff der Deutschen Marine seit 1983

Siehe auch:
 Emden (Begriffsklärung)